Carlo Alberto Quigini Puliga (1840-1914) – militare e politico italiano 
 Donatella Puliga (n. 1958) – scrittrice, accademica e filologa italiana
 Orazio Satta Puliga (1910-1974) – ingegnere italiano specializzato nel settore automobilistico